CVF steht für
 Carrier Vessel Future, Projektbezeichnung der Queen-Elizabeth-Klasse (2017)
 Climate Vulnerable Forum,  Forum von Ländern, die besonders vom Klimawandel betroffen sind
Coalition pour la Vie et la Famille, kurzlebige europäische Partei
 Flugplatz Courchevel (IATA-Code)
 Morris CVF, ein britisches Lkw-Modell

Abkürzung